Elitserien i ishockey 2008/2009 spelades 15 september 2008 till 28 februari 2009 i 55 omgångar. Elitserien bestod av 12 lag, där lag 1 till 8 gick till slutspel om svenska mästerskapet. De tio bäst placerade lagen fick spela kvar i Elitserien kommande säsong medan lag 11 och 12 gick till Kvalserien till Elitserien.

Deltagande lag

Förlopp
Färjestads BK vann Elitserien, och blev svenska mästare efter seger med 4–1 i matcher mot HV 71 i SM-finalspelet.
Anledningen till den tidigarelagda säsongen var att världsmästerskapet 2009 i Schweiz förlagts något tidigare än vanligt.
De matcher som spelades på lördagar startade inte klockan 15.00 lokal tid som de närmast föregående säsongerna utan började istället klockan 16.00. Vardagsmatcherna startade precis som föregående säsonger klockan 19.00.
Säsongens första mål sköts av Lars Eller i Frölunda HC i Jönköping mot HV71.
Djurgårdens IF lämnade efter 20 år Globen, för att återgå till Johanneshovs Isstadion som fast hemmaplan.
Från början var det planerat att Rögle BK skulle spela sina tre första hemmamatcher i Halmstad, eftersom man inte trodde att Lindab Arena i Ängelholm skulle står klar förrän i oktober 2008 men på grund av högt tempo i byggarbetet blev Lindab Arena användbar redan från början.
Vid slutet av säsongen spelade Peter Forsberg tre matcher för Modo HK, och gjorde tre poäng.  Bland annat matchen mot Djurgårdens IF där han låg bakom flera assist då Modo Hockey vände matchen från 3 måls underläge till 4–4.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Spelarstatistik
Poängliga seriespel

Målvaktsliga

SM-slutspelet

Slutspelsträd
Åtta lag gjorde upp om titeln som Svenska mästare och Le Mat-pokalen. Samtliga matchserier avgjordes i bäst av sju matcher.

Kvartsfinaler

Färjestads BK–Brynäs IF

Linköpings HC–Skellefteå AIK

Frölunda HC–Luleå HF

HV71–Timrå IK

Semifinaler

Färjestads BK–Skellefteå AIK

HV71–Frölunda HC

Final

Färjestads BK–HV71

Spelarstatistik
Poängliga

Målvaktsliga

Kvalserien

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Elitserien.nu

Sport i Sverige 2008
Sport i Sverige 2009
Ishockeysäsongen 2008/2009
2008/2009